Die Communauté de communes des Hauts de Flandre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 2013 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bergues.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Bergues,
 Communauté de communes de Flandre,
 Communauté de communes de la Colme und
 Communauté de communes de l’Yser.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Hauts de Flandre
Gegründet 2013